Le nom d' Antiboul a été porté par :

 Pierre Antiboul, juriste provençal du 

 Charles-Louis Antiboul, député du Var (1752-1793)